Agente secreto
Agente público
Agente comunitário da saúde

Ver também